

Sigle 
 New York City – città di New York, per distinguerla dallo stato di New York

Codici 
 NYC – codice aeroportuale IATA generico per qualsiasi aeroporto di New York (Stati Uniti)
 nyc – codice ISO 639-3 della lingua nyanga-li

Musica 
 NYC – gruppo musicale giapponese
 NYC – canzone del musical Annie
 NYC – traccia dell'album Turn on the Bright Lights degli Interpol del 2002
 NYC – album di Four Tet e Steve Reid.